Cumberland Gap – passo dell'Altopiano del Cumberland
Cumberland Gap – città della Contea di Claiborne, Tennessee